Следва списък с филмите, които са оригинално продуцирани и/или разпространени театрално от Парамаунт Пикчърс и пуснати през 1960-те години.

Вижте също 
 Парамаунт Пикчърс
 :Категория:Списъци с филмите по киностудио

Списъци
Списъци с филмите по киностудио